Stadion Mladost w Kruševacu (Serbia)
 Stadion Mladost w Lučani (Serbia)
 Stadion Mladost w Zagrzebiu (Chorwacja)
 Stadion Mladost w Prelogu (Chorwacja)

Zobacz też 
 Stadion Mładost w Strumicy (Macedonia Północna)
 Stadion SC Mladost w Pančevie (Serbia)
 Stadion SRC Mladost w Čakovcu (Chorwacja)